Die Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Doppel) listet alle Führenden der Doppelwertung der Tennisweltrangliste der WTA seit der Einführung des Rankings am 10. September 1984 auf.

Zunächst werden alle Führenden der Rangliste in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. In weiteren Tabellen werden die Weltranglistenersten am Jahresende und die punktbesten Spielerpaarungen des Jahres sowie die einzelnen Spielerinnen, welche die Rangliste anführten – sortiert nach der Dauer –, gelistet.

Insgesamt hatten seit Einführung der Wertung 46 Spielerinnen die Spitze der Tennisweltrangliste inne. Die erste Weltranglistenführende war die Amerikanerin Martina Navratilova; die derzeit Führende ist Kateřina Siniaková aus Tschechien. Navratilova hält die Rekorde für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste, sowohl insgesamt (237), als auch in Folge (181). Daneben konnte sie so viele Saisonen an der Weltranglistenspitze abschließen wie keine andere Spielerin (5). Zudem bildete sie an der Seite der Amerikanerin Pam Shriver fünfmal in Folge das beste Team einer Saison, was ebenfalls Rekord bedeutet.

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
Spielerin: Name der Spielerin; die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, die wievielte Athletin an der Weltranglistenspitze die Spielerin war. Ein „*“ hinter dem Namen gibt an, dass die Spielerin, zumindest für einen Teil der Serie, gemeinsam mit einer anderen Spielerin die Nummer 1 war
von: Tag, an dem die Spielerin Weltranglistenerste wurde
bis: Tag, an dem die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führende der Weltrangliste war
Wochenzahl: Anzahl der Wochen, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte

Stand: 6. März 2023

Weltranglistenerste am Saisonende 
Anmerkung: die Zahl in Klammern hinter dem Namen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Führende der Teamwertung am Saisonende 
Anmerkung: Die kleine Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Spitze der Teamwertung beenden konnte; die große Zahl, zum wievielten Mal das jeweilige Team die Wertung am Jahresende anführte.

Spielerinnen nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
Spielerin: Name der Spielerin; die aktuell Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmals am: Datum, an welchem die Spielerin erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
Wochen: Anzahl der Wochen, die die Spielerin insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand; nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Anzahl der Wochen, die die Spielerin während ihrer längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 6. März 2023

Weblinks 
 Rankings-Seite der WTA Tour (Stand: 15. November 2021; PDF; englisch)

Weltranglistenerste Doppel
Tennisweltrangliste Damendoppel
Tennisweltrangliste, Damendoppel